Kalju (Lääne-Nigula), een plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula, provincie Läänemaa
 Kalju (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa